

Medicina 
 Sindrome di Guillain-Barré – radicolo-polinevrite acuta che si manifesta con paralisi progressiva agli arti con andamento disto-prossimale

Persone 
 Bruno Guillain (1961-2011) –  cantante e attore francese
 Florent Guillain (1844-1915) – politico francese
 Georges Guillain (1876-1961) – neurologo francese
 Marthe Guillain (1890-1974) – pittrice francese
 Nicolas Guillain (1550-1639) – scultore francese
 Simon Guillain (1581-1658) – scultore francese